

Patronyme 

 Allen Butler Talcott (1867-1908), peintre américain,
 Andrew Talcott (1797-1883), ingénieur américain,
  (1920-2016), homme politique américain,
  (1941-), informaticienne américaine, 
  (1857-1920), homme politique américain,
  (1899-1986), sculpteur américain,
  (1786-1862), militaire américain,
  (1699-1741), gouverneur britannique de la colonie du Connecticut,
 Lucy Talcott (1899-1970), archéologue américaine,
  (1729-1836), homme politique américain,
  (1878-1922), joueur de football américain.

Prénom 
 Talcott Parsons (1902-1979), sociologue américain,
 Talcott Williams (1849-1928), journaliste américain,
  (1922-2006), écrivain et diplomate américain.

Toponyme 
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Summers en Virginie-Occidentale aux États-Unis.
 Talcott Mountain, une montagne située au sein de la vallée du Connecticut, qui fait partie de Metacomet Ridge, aux États-Unis..
 Talcott Mountain Science Center, un centre scientifique situé à Avon dans le Connecticut aux États-Unis.
 , un parc de l'état du Connecticut situé dans la Talcott Mountain.

Astronomie 
 (32621) Talcott, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, découvert le .

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis